Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 264.
 Interstate 264 au Kentucky
 Interstate 264 en Virginie

Voir aussi